Istra je lahko:

Istra - zgodovinska in geografska regija, ki obsega istoimenski polotok v Jadranskem morju
Mejna grofija Istra
Ist(a)rska županija - hrvaška županija (teritorialna upravna enota v hrvaškem delu Istre)
 Istra - mesto v Rusiji, Moskovska oblast
 Istra - reka v Rusiji
Istra - delta Donave v antiki
Istra - Gruzija
 Istra (M/T Istra) - nekdanji Jadrolinijin trajekt (1965/1981/2010/2010)
 183 Istrija - asteroid, ki ima ime po Istri
Slovenska Istra - geografska enota v Republiki Sloveniji